Las siglas IGM pueden referirse a:
 el histórico Instituto Geográfico Militar de Argentina, desde 2009 llamado Instituto Geográfico Nacional (Argentina) (IGN);
 el Instituto Geográfico Militar (Chile) de Chile;
 el Instituto Geográfico Militar (Ecuador) del Ecuador
 la Primera Guerra Mundial.
 la Inmunoglobulina M.
 la marca IGM de motos en Ecuador.